Buzzards Roost steht für: 

 Buzzards Roost (Monroe County, Missouri), Ort im US-Bundesstaat Missouri	

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Buzzards Roost (Florida)	
 Buzzards Roost (Georgia)	
 Buzzards Roost (Kalifornien)	
 Buzzards Roost (Iron County, Missouri)	
 Buzzards Roost (St. Clair County, Missouri)	
 Buzzards Roost (North Carolina)	
 Buzzards Roost (Oklahoma)	
 Buzzards Roost (Oregon)	
 Buzzards Roost (Franklin County, Pennsylvania)	
 Buzzards Roost (York County, Pennsylvania)	
 Buzzards Roost (South Dakota)	
 Buzzards Roost (Fentress County, Tennessee)	
 Buzzards Roost (Van Buren County, Tennessee)	
 Buzzards Roost (Virginia)